Unterseeboot 151 ou U-151 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 151, navire de tête de type U 151, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1917 et a participé à la  première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition à la France, et coulé comme navire-cible le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
UB-151, un sous-marin de type UB III, juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919.
L'Unterseeboot 151, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le , puis démoli après-guerre.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940